Владимир Китаев:
 Китаев, Владимир Алексеевич (1908—1987) — советский военный летчик-ас, генерал-майор авиации, участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
 Китаев, Владимир Анатольевич  (род. 1942) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
 Китаев, Владимир Николаевич (1855—1920) — русский военный, генерал-майор по адмиралтейству; брат С. Н. Китаева.
 Китаев, Владимир Сергеевич (1931—2016) — советский и российский дипломат, африканист, востоковед, посол СССР и России в Кении в 1989—1992 гг.
 Китаев, Владимир Фёдорович (1909—1985) — советский пловец и ватерполист, многократный чемпион и рекордсмен СССР.